La figlia di Jorio, film del 1917, diretto d Edoardo Bencivenga
 La figlia di Jorio – dramma lirico di Guglielmo Branca del 1903
 La figlia di Iorio – tragedia pastorale in 3 atti di Alberto Franchetti del 1906
 La figlia di Jorio – musiche di scena di Alceo Toni del 1938
 La figlia di Jorio –  tragedia pastorale in 3 atti di Ildebrando Pizzetti del 1954

Pagine correlate 
 La figlia di Iorio (disambigua)